Giuseppe Giliberti – storico italiano
 Giuseppe Giliberti – politico italiano
 Manuel Giliberti - Regista, architetto e scenografo italiano.
6339 Giliberti – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Giliberto